Amalthea steht für:

 Amalthea (Mond), Jupitermond
 Amalthea, deutscher Titel von Seveneves, Roman von Neal Stephenson (2015)
 Amalthea (Schiff)
 (113) Amalthea, Asteroid
 Amalthea Signum Verlag, österreichischer Verlag 
 Amalthea – Zeitschrift für Wissenschaften und Geschmack (1889–1890)

Siehe auch:
 Amaltheia (Begriffsklärung)